Moser se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fanny Moser
 Meinhard Michael Moser